Hemprich ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Hemprich (1796–1825), preußischer Naturforscher, Zoologe und Arzt
 Herbert Hemprich (1913–1985), deutscher evangelischer Kirchenjurist und von 1964 bis 1981 juristischer Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
 Karl Hemprich (1867-nach 1931), deutscher Pädagoge